I liga polska w futsalu 2010/2011 – w sezonie  2010/2011 wystąpiło 13 zespołów, które walczyły systemem "każdy z każdym" o awans do Ekstraklasy. Do najwyższej klasy rozgrywkowej w Polsce awansowały dwa najlepsze zespoły.

Uczestnicy 

 Auto Complex Novello Przodkowo
 AZS UG Gdańsk
 AZS UŚ Katowice
 Babylon Siemianowice Śląskie
 Gatta Zduńska Wola
 Gazownik Wawelno
 Inpuls-Alpol Siemianowice Śląskie
 KS Gniezno
 Marex Chorzów
 Marwit Toruń
 Remedium Pyskowice
 Słoneczny Stok Białystok
 Tango Gliwice

Sezon zasadniczy 

 * - walkower
 *** - absolutny walkower

Tabela końcowa 

 Awans Ekstraklasy: Marwit Toruń i Gatta Zduńska Wola 
 Spadek do II ligi: AZS UG Gdańsk, Słoneczny Stok Białystok i Babylon Siemianowice Śląskie

Przypisy

Zobacz też 
 Ekstraklasa polska w futsalu
 I liga polska w futsalu
 II liga polska w futsalu
 Puchar Polski w futsalu

II liga polska w futsalu
2010 w piłce nożnej
2011 w piłce nożnej
2010 w polskim sporcie
2011 w polskim sporcie